Untergasse steht für:
 Untergasse (Biel/Bienne), siehe Liste der Kulturgüter in Biel/Bienne (Altstadt)
 Untergasse (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, L–Z
 Untergasse (Neukirchen, Knüll), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Neukirchen (Knüll)
 Untergasse (Röttingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Röttingen
 Untergasse (Schöneck, Hessen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schöneck (Hessen)

Untergässli steht für:
 Untergässli (Biel/Bienne), siehe Liste der Kulturgüter in Biel/Bienne (Altstadt)

Siehe auch:
 Obergasse